Słowo Sainte-Suzanne może oznaczać:
 Sainte-Suzanne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Ariège
 Sainte-Suzanne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Doubs
 Sainte-Suzanne – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Mayenne
 Sainte-Suzanne – miasto na wyspie Reunion

Zobacz też 
 Prétot-Sainte-Suzanne – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Sainte-Suzanne-et-Chammes – gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Mayenne, utworzona 1 stycznia 2016 roku
 Sainte-Suzanne-sur-Vire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche